

Oostkerke, section de la ville de Damme (Flandre-Occidentale)
 Oostkerke, section de la ville de Dixmude (Flandre-Occidentale)

Voir aussi 
 Oostkerk, nom néerlandais d'Oisquercq, section de la commune de Tubize (Brabant-Wallon).

Oostkerke, village noyé lors de l'inondation de la Saint-Félix

Homonymie de toponyme